Por Tornado pode estar à procura de:

Tornado - fenômeno meteorológico.
Tornado de vórtices múltiplos - uma variante do fenômeno.
Tornado (Virgínia Ocidental) - região deste estado dos EUA.
Tornado Vermelho - personagem da DC Comics.
Tornado (jogo eletrônico) - jogo de computador simulador de combate aéreo.

Panavia Tornado - família de caças bi-motores européia.
Tony Tornado - nome artístico de ator brasileiro.
 Tornado (vela) - multicoque à vela

Desambiguação